Maturação - processo de amadurecimento

Pessoas
Francisco Coelho Maduro Dias - artista português
Hedwiges Maduro - futebolista holandês
Nicolás Maduro - Presidente da Venezuela
Renato Maduro - um dos primeiros bispos da Igreja Universal do Reino de Deus

Localidades 

 Madura
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes judaicos